Стрежино (Сережино, Стрежено) — деревня в Торопецком районе Тверской области. Входит в Пожинское сельское поселение.

История 
На топографической карте Фёдора Шуберта, изданной в 1871 году обозначено сельцо Стрежно.

В списке населённых мест Торопецкого уезда Псковской губернии за 1885 год значится усадьба Стрежино. 5 дворов, 14 жителей (6 мужчин, 8 женщин).

На карте РККА 1923—1941 годов обозначена деревня Стрежино. Имела 27 дворов.

География 
Деревня расположена в 15 км (по автодороге — 24 км) к северу от районного центра Торопец. Находится на южном берегу озера Стрежино.

Климат 
Деревня, как и весь район, относится к умеренному поясу северного полушария и находится в области переходного климата от океанического к материковому. Лето с температурным режимом +15…+20 °С (днём +20…+25 °С), зима умеренно-морозная −10…-15 °С; при вторжении арктических воздушных масс до −30…-40 °С.

Среднегодовая скорость ветра 3,5-4,2 метра в секунду.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Торопецкого района